

Casate 
della Rovere, famiglia nobile italiana, originaria di Savona

Persone 
Alessandro della Rovere, senatore del Regno e politico italiano
Alessandro Lante Montefeltro della Rovere, cardinale della Chiesa cattolica
Bartolomeo della Rovere, vescovo di Massa
Clemente Grosso della Rovere, cardinale della Chiesa cattolica
Domenico della Rovere, vescovo di Asti
Domenico della Rovere, cardinale e vescovo di Torino
Federico Marcello Lante Montefeltro della Rovere, cardinale della Chiesa cattolica
Francesco della Rovere, futuro papa Sisto IV
Francesco Maria della Rovere, doge di Genova
Francesco Maria I della Rovere, condottiero rinascimentale e duca di Urbino
Francesco Maria II della Rovere, condottiero, duca di Urbino e di Sora, signore di Pesaro, Senigallia, Fossombrone e Gubbio
Galeotto Franciotti della Rovere, cardinale della Chiesa cattolica
Giovanni della Rovere, condottiero rinascimentale
Giovanni Battista della Rovere, pittore
Girolamo Basso della Rovere, cardinale della Chiesa cattolica 
Giuliano della Rovere, futuro papa Giulio II
Giulio Feltrio della Rovere, cardinale della Chiesa cattolica
Giulio della Rovere, frate agostiniano convertito al protestantesimo
Guidobaldo II della Rovere, duca di Urbino, figlio di Francesco Maria I della Rovere e di Eleonora Gonzaga
Leonardo della Rovere, nobile italiano 
Leonardo Beltramo della Rovere, capostipite della casata
Leonardo Grosso della Rovere, cardinale della Chiesa cattolica
Livia della Rovere, ultima duchessa di Urbino
Lucrezia Lante della Rovere, attrice italiana
Marco Vigerio della Rovere, cardinale della Chiesa cattolica
Patrizia della Rovere, attrice e conduttrice televisiva italiana
Raffaello della Rovere, nobile italiano
Vittoria della Rovere, granduchessa di Toscana, moglie di Ferdinando II de' Medici

Altro 
Palazzo Della Rovere, edificio storico di Savona